Те́ло — многозначное слово, может означать:

В естественных науках 
 Физическое тело — тело в физике, или материальный объект.
 Тело (МСС) — идеализированный (математический) объект в Механике сплошных сред (МСС) и теории определяющих соотношений.
 Небесное тело — природный космический объект в астрономии.
 Природное тело — объект изучения в естествознании.
 Рудное тело — в геологии и горном деле.
 Биологическое тело — физическая оболочка живого существа.
 Человеческое тело — физическая структура человека, человеческий организм.
 Тело — труп: останки ранее живого организма.
 Тело — туловище: часть живого организма, включающая в себя спину, грудь, живот.

В программировании 
Часть программы:
 Тело процедуры — сокращённое параметризованное функциональное обозначение некоторой части программы.
 Тело цикла — обозначение некоторой части программы, которая выполняется с некоторым числом повторений.

В математике 
 Тело (алгебра) — множество с двумя операциями (сложение и умножение), обладающее определёнными свойствами.
 Тело (геометрия) — часть пространства, ограниченная замкнутой поверхностью.

В культуре 
Произведения:
 «Тело» — повесть Стивена Кинга.
 «Тело» — советский фильм Никиты Хубова, 1990.
 «Тело» — фильм Йонаса Маккорда, 2001.
 «Тело» — фильм Ориола Паоло, 2012.

Фамилия 
 Тело, Мишел (, род. 1981) — бразильский певец.

См. также 
 Тела
 Телло